«Lullaby» — пісня британського гурту The Cure, перший сингл з альбому Disintegration».

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 1989
Пісні The Cure